Санмаргита има више значења:

 Санмаргита (Клуж), насеље у округу Клуж у Румунији
 Санмаргита (Муреш), насеље у округу Муреш у Румунији